Dorothea van Brandenburg (1420-1491), dochter van keurvorst Frederik I van Brandenburg en van Elisabeth van Beieren-Landshut
Dorothea van Brandenburg (1430-1495), echtgenote van Christoffel van Beieren, koning van Denemarken, Noorwegen en Zweden
 Dorothea van Brandenburg (1447-1519)